18-й гвардейский истребительный авиационный Витебский дважды Краснознамённый, ордена Суворова и французского креста ордена Почётного Легиона полк «Нормандия-Неман» (18-й гв. иап) — воинская часть Военно-воздушных сил (ВВС) Вооружённых сил СССР, принимавшая участие в боевых действиях Великой Отечественной войны и в Корейской войне, в последующем вошедшая в боевой состав Вооружённых Сил Российской Федерации.

Наименования полка 
За весь период своего существования полк несколько раз менял своё наименование:
 6-й истребительный авиационный полк;
 18-й гвардейский истребительный авиационный полк;
 18-й гвардейский истребительный авиационный Краснознамённый полк;
 18-й гвардейский истребительный авиационный Витебский Краснознамённый полк;
 18-й гвардейский истребительный авиационный Витебский Краснознамённый ордена Суворова полк;
 18-й гвардейский истребительный авиационный Витебский дважды Краснознамённый ордена Суворова полк;
 18-й гвардейский авиационный Витебский дважды Краснознамённый ордена Суворова полк истребителей-бомбардировщиков;;
 18-й гвардейский штурмовой авиационный Витебский дважды Краснознамённый ордена Суворова полк;
 18-й гвардейский штурмовой авиационный Витебский дважды Краснознамённый ордена Суворова полк «Нормандия-Неман» (09.05.1995 г.);
 18-й гвардейский штурмовой авиационный Витебский дважды Краснознамённый ордена Суворова и французского креста ордена Почётного Легиона полк «Нормандия-Неман» (14.02.2006 г.);
 6983-я гвардейская авиационная база первого разряда (в/ч 62231);
 18-й гвардейский штурмовой авиационный полк;
 Полевая почта в/ч 21806.

История полка 
В период с 28 февраля по 15 мая 1942 года 6-й истребительный авиационный полк находился в 5-й запасной авиабригаде Сибирского военного округа (г. Новосибирск), где освоил истребители Як-7б и Як-1.

За образцовое выполнение боевых задач и проявленные при этом мужество и героизм 6-й истребительный авиационный полк приказом НКО СССР № 70 от 07.03.1942 года преобразован в 18-й гвардейский истребительный авиационный полк.

1 июня 1942 года полк прибыл в ВВС Московского военного округа на аэродром Раменское и поступил в распоряжение 2-й резервной авиационной бригады СВГК. 23 июня полк приступил к боевой работе в составе 234-й истребительной авиадивизии 1-й воздушной армии Западного фронта на самолётах Як-7б и Як-1. 18 августа полк принял 7 Як-1 от 91-го иап. С 24 августа 1942 года по 22 февраля 1943 года полк боевой работы не вёл, находясь в резерве 1-й ВА и продолжая оставаться в составе 234-й истребительной авиадивизии. Переформирован по штату 015/284.

22 февраля 1943 года полк передан в состав вновь сформированной 303-й истребительной авиадивизии 1-й Воздушной армии Западного фронта и возобновил боевую работу на самолётах Як-7б.

С апреля 1943 года в состав полка вошла сформированная на аэродроме в Иваново эскадрилья из французских лётчиков. 5 апреля 1943 года эскадрилья приступила к боевым действиям. История создания эскадрильи: в марте 1942 года французский национальный освободительный комитет «Сражающаяся Франция» обратился к властям Советского Союза с предложением направить в СССР группу лётчиков и авиационных механиков для участия в боевых действиях против Германии. 12 ноября 1942 года СНК СССР утвердил постановление № 1806-850сс «О соглашении между командованием ВВС Красной Армии и Военным командованием сражающейся Франции об участии французских частей ВВС в операциях в Советском Союзе». 25 ноября 1942 года было подписано советско-французское соглашение о формировании на территории СССР французской авиационной эскадрильи. Эскадрилья была сформирована 4 декабря 1942 года в городе Иваново. По предложениям личного состава новой войсковой части было присвоено наименование «Нормандия», в честь французской провинции, наиболее пострадавшей от немецкой оккупации.

В июле 1943 года на базе 4-й эскадрильи создан 1-й отдельный истребительный авиационный полк сражающейся Франции «Нормандия». 28 ноября 1944 года, за боевые заслуги и проявленное мужество во время воздушных сражений в период боёв по освобождению Литвы и при форсировании реки Неман приказом Верховного Главнокомандующего советскими Вооружёнными Силами И. В. Сталина полку было присвоено почётное наименование «Неманский», и с тех пор он стал называться полком «Нормандия — Неман».

В сентябре 1943 года полк полностью перевооружён на истребители Як-9. 23 октября 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество Указом Президиума ВС СССР полк награждён орденом Красного Знамени.

С 29 июня по 27 августа 1944 года летный состав полка находился в Саратове на авиазаводе № 292, где получил и освоил истребители Як-3. 6 июля 1944 года за проявленную храбрость, мужество и отвагу в боях по прорыву Витебского укреплённого района немцев южнее Витебска и на оршанском направлении севернее реки Днепр, а также за овладение городом Витебск приказом ВГК № 0175 полку присвоено почётное наименование «Витебский».

В июле 1944 года полк переформирован по штату 015/364. 23 июля 1944 года за успешное выполнение заданий командования в боях за овладение столицей Белоруссии городом Минском и проявленные при этом доблесть и мужество Указом Президиума ВС СССР 18 гвардейский полк награждён орденом Суворова III степени.

С 27 августа 1944 года полк вернулся к боевой работе в составе 303-й иад 1-й ВА 3-го Белорусского фронта на самолётах Як-3. 5 мая 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования в боях с немецкими захватчиками при овладении городами Ландсберг, Бартенштайн и проявленные при этом доблесть и мужество Указом Президиума ВС СССР полк награждён вторым орденом Красного Знамени.

В действующей армии 

В составе действующей армии:
 с 7 марта 1942 года по 9 мая 1945 года, всего — 1159 дней.

Послевоенная история полка 
В сентябре 1948 года в составе 303-й иад передан из ВВС в войска ПВО и перебазирован из 1-й воздушной армии Белорусского военного округа в Московский округ ПВО. 

В период с декабря 1948 года по июль 1949 года переучился на реактивные истребители МиГ-9. 

В марте 1950 года полк освоил самолёты МиГ-15. 

В июне 1950 года вместе с 303-й иад перебазировался из Московского округа ПВО в состав ВВС Дальневосточного военного округа на аэродром Галёнки (Приморский край). 

С 8 мая 1951 года по 24 февраля 1952 года полк в составе 303-й иад 64-го иак принимал участие в вооружённом конфликте на территории Кореи (на стороне КНДР) на самолётах МиГ-15.

В марте 1952 года по окончании правительственной командировки в составе 303-й иад вернулся в ВВС Дальневосточного военного округа на аэродром Галёнки. 

В 1982 году преобразован в истребительно-бомбардировочный авиационный полк в составе 303-й авиадивизии. 

В марте 1993 года преобразован в штурмовой авиационный полк в составе 303-й сад. 

9 мая 1995 года присвоено почётное наименование «Нормандия—Неман». 

В 1998 году полк стал отдельным после расформирования 303-й сад. 

14 февраля 2006 года Правительством Франции полк награждён орденом Почётного легиона. 

11 ноября 2009 года в связи с проводимой реформой Вооружённых Сил Российской Федерации полк был расформирован, состоялось прощание с Боевым Знаменем полка. 

В декабре 2009 года 18-й гвардейский шап расформирован в ходе реформы Вооружённых сил Российской Федерации, все регалии полка переданы 6983-й авиационной базе.

1 декабря 2013 года полк заново сформирован на аэродроме Черниговка.

Командиры полка 
 майор Сергей Иванович Чертов (07.03.1942 — 28.11.1942).
 майор, подполковник Анатолий Емельянович Голубов (28.11.1942 — 17.01.1945).
 майор, подполковник Семён Алексеевич Сибирин (17.01.1945 — 05.11.1947).
 полковник Анатолий Андреевич Фетисов (1995 — 2020)  — первым командир российского авиаполка «Нормандия-Неман», президент ассоциации ветеранов I Отдельного истребительного авиационного полка «Нормандия-Неман», первый российский летчик, получившим серебряный орден "Национальной обороны Франции" в 1997 году.
полковник Сергей Легаев (2020).

В составе соединений и объединений

Участие в операциях 
 Великая Отечественная война (1942—1945):
 Орловско-Болховская операция;
 Спас-Деменская операция;
 Ельнинско-Дорогобужская операция;
 Курская битва;
 Белорусская операция.

 Война в Корее
 Гражданская война в Таджикистане
 Военная операция в Сирийской Арабской Республике
 Война на Украине 24.02.2022 -

Почётные наименования 
 За проявленную храбрость, мужество и отвагу в боях при прорыве Витебского укреплённого района немцев южнее Витебска и на оршанском направлении севернее реки Днепр, а также за овладение городом Витебск приказом ВГК 18-му гвардейскому истребительному авиационному Краснознамённому полку присвоено почётное наименование «Витебский».
 9 мая 1995 года полку присвоено почётное наименование «Нормандия-Неман».

Награды 
 18-й гвардейский истребительный авиационный полк 23 октября 1943 года «за образцовое выполнение боевых заданий командования в боях с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество» указом Президиума Верховного Совета СССР награждён орденом Красного Знамени.
 18-й гвардейский истребительный авиационный Витебский Краснознамённый полк 23 июля 1944 года «за успешное выполнение заданий командования в боях за овладение столицей Белоруссии городом Минском и проявленные при этом доблесть и мужество» указом Президиума Верховного Совета СССР награждён орденом Суворова III степени.
 18-й гвардейский истребительный авиационный Витебский Краснознамённый, ордена Суворова полк 5 мая 1945 года «за образцовое выполнение боевых заданий командования в боях с немецкими захватчиками при овладении городами Ландсберг, Барнштейн и проявленные при этом доблесть и мужество» указом Президиума Верховного Совета СССР награждён орденом Красного Знамени.
 18-й гвардейский штурмовой авиационный Витебский дважды Краснознамённый, ордена Суворова полк «Нормандия-Неман» за мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны, за сохранение традиций и бережное отношение к памяти фронтовой дружбы 14 февраля 2006 года Правительством Франции награждён высшей наградой Франции — крестом ордена Почётного Легиона.
9 июля 2020 года полк был награжден знаком воинской доблести — Полковой чашей Министерства обороны России.

Отличившиеся воины полка 
  Баландин Владимир Александрович командир звена, гвардии старший лейтенант, указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года удостоен звания Героя Советского Союза посмертно.
  Барсуков Василий Николаевич командир эскадрильи, гвардии капитан, указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1944 года удостоен звания Героя Советского Союза (№ 6142).
  Голубов Анатолий Емельянович командир полка, будучи заместителем командира 303-й дивизии, указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года удостоен звания Героя Советского Союза (№ 6299).
  Даниленко Николай Никитович, заместитель командира эскадрильи, гвардии капитан, указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1944 года удостоен звания Героя Советского Союза (№ 6132).
  Пинчук Николай Григорьевич, командир 1-й эскадрильи, гвардии капитан, указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1944 года удостоен звания Героя Советского Союза (№ 6216).
  Серёгин Василий Георгиевич, командир эскадрильи, указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1948 года удостоен звания Героя Советского Союза (№ 8306).

  Сибирин Семён Алексеевич, штурман полка, гвардии капитан, указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 июля 1944 года удостоен звания Героя Советского Союза (№ 3721).
  Стельмах Евгений Михайлович, командир звена, гвардии старший лейтенант, указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 октября 1951 года удостоен звания Героя Советского Союза.
  Сморчков Александр Павлович, заместитель командира — лётчик-инспектор по технике пилотирования 18-го гвардейского истребительного авиационного полка, гвардии подполковник, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 ноября 1951 года удостоен звания Героя Советского Союза (9285).
  Щукин Лев Кириллович, командир звена, гвардии старший лейтенант, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 ноября 1951 года удостоен звания Героя Советского Союза (9279).
Филипов, Роман Николаевич — Герой Российской Федерации (2018), служил в полку заместителем командира авиационной эскадрильи.

Память 
 В список личного состава 1-й эскадрильи полка навечно занесён гражданин Франции лётчик эскадрильи «Нормандия-Неман» Марсель Лефевр
 Погибшие в Корее лётчики полка:
 Агеев Николай Алексеевич, 1922 г. рождения, Молотовская обл., Черский район, п. Черск. Гвардии старший лейтенант, командир звена. Погиб в бою 25 июня 1951 г. Похоронен на братском кладбище в Порт-Артуре.
 Акатов Виктор Николаевич, 1923 г. рождения, Московская обл., г. Высоковск. Гвардии старший лейтенант, лётчик. Погиб в бою 2 сентября 1951 г. Похоронен на братском кладбище в Порт-Артуре
 Батуров Анатолий Иванович, 1919 г. рождения, Калужская обл., Мосальский район, д. Казарки. Гвардии старший лейтенант, лётчик. Погиб в бою 5 декабря 1951 г. Похоронен на братском кладбище в Порт-Артуре.
 Клопиков (Колпиков) Сергей Тимофеевич, 1923 г. рождения, Грозненская обл., Наурский район, ст. Калиновская. Гвардии старший лейтенант, лётчик. Погиб в бою 2 сентября 1951 г. Похоронен на братском кладбище в Порт-Артуре.
 Сапожников Борис Петрович, 1923 г. рождения, г. Киров. Призван Ждановским РВК. Гвардии старший лейтенант, лётчик. Погиб в бою 16 января 1952 г. Похоронен на братском кладбище в Порт-Артуре.
 Стельмах Евгений Михайлович, 1923 г. рождения, Белорусская ССР, Могилёвская обл., Осиповичский район, д. Вязовница. Гвардии старший лейтенант, старший лётчик. Погиб в бою 1 июня 1951 г. Похоронен на братском кладбище в Порт-Артуре. 10 октября 1951 г. присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.
 Степанов Василий Иванович, 1923 г. рождения, Орловская обл., Измалковский район, Глотовский с/с. Гвардии старший лейтенант, лётчик. Погиб в бою 6 января 1952 г. Похоронен на братском кладбище в Порт-Артуре.
 Шулятьев Анатолий Иванович, 1923 г. рождения, г. Киров. Призван Молотовским РВК. Гвардии старший лейтенант, лётчик. Погиб в бою 2 ноября 1951 г. Похоронен на братском кладбище в Порт-Артуре.

Статистика боевых действий

За годы Великой Отечественной войны 
Всего за годы Великой Отечественной войны полком:

Свои потери:

За годы Войны в Корее 
За войну в Корее полком^

Свои потери:

Базирование полка 
 Элбинг, Германия, 05.1945 — 08.1945
 Кобрин, Брестская область, с 1945 — 6.48
 Дятьково, Ярославская область, с 6.48 — 9.50
 Галёнки, Приморский край, 9.50 — 3.51
 Мукден, Китай, 25.3.51 — 8.5.51
 Яндун, Китай, 8.5.51 — 28.5.51
 Мяогоу, Китай, 28.5.51 — 3.52
 Галёнки, Приморский край, 3.52 — 2009
 Черниговка, Приморский край, с 1 декабря 2013 года

Самолёты на вооружении

Примечания

Литература

Ссылки 
 Журналы боевых действий
 Фото самолётов 18-го гв. иап
 Боевой состав ВВС
 The Luftwaffe, 1933- 45
 Авиаторы Второй мировой войны
 Сайт ветеранов полка Нормандия-Неман

Книги про историю полка 
 

Воинские части, награждённые орденом Почётного легиона
Гвардейские полки
Истребительные авиационные полки СССР во время Великой Отечественной войны
Нормандия — Неман
Авиационные формирования СССР в Корейской войне
Авиационные полки Российской Федерации
Авиационные полки ВВС СССР
Воинские части и формирования, созданные в 1942 году
История Дальнего Востока